EDVA steht für:
 Elektronische Datenverarbeitungsanlage
 Europe Defense Veterans of America
 Flugplatz Bad Gandersheim (ICAO-Code)

EDVA